Бюрака́н () — село в Армении, расположен на юго-восточном склоне Арагаца в Арагацотнская область. Бюракан известен тем, что здесь расположена Бюраканская астрофизическая обсерватория.

Название означает «множество родников» (арм. бюр буквально «десять тысяч», акн «родник, ключ, исток реки»).

Население

Ссылки 
 World Gazeteer: Armenia — World-Gazetteer.com
 Report of the results of the 2001 Armenian Census
 Kiesling, Rediscoving Armenia, p. 15, available online at the US embassy to Armenia’s website
 Велопоход по Армении
 Отчет о велосипедном походе по Армении и Нагорному Карабаху

Примечания 

Города Армении